The Sea Ghost – cortometraggio del 1915 diretto da Richard Stanton
The Sea Ghost – film del 1931 diretto da William Nigh